Příjmení Šotola nese více různých osobností:

 Jaromír Šotola (1918–1938) – český voják, letec
 Jiří Šotola (1924–1989) – český básník, prozaik, dramatik, herec a divadelní režisér
 Jiří Šotola (1935) (1935–1973) – československý basketbalista
 Jovanka Šotolová (* 1961) – česká překladatelka z francouzštiny, literární kritička a vysokoškolská pedagožka
 Vratislav Šotola (1931–2010) – český sklářský návrhář